Анна Мюррей Вейл (, 7 января 1863 — 18 декабря 1955) — американский ботаник и первый библиотекарь Нью-Йоркского ботанического сада.

Биография 
Анна Мюррей Вейл родилась 7 января 1863 года в Нью-Йорк. Училась в Европе, но в 1895 году она вернулась в США и работала в Колумбийском университете вместе с Натаниэлем Бриттоном, который вместе с женой Элизабет Гертрудой Бриттон, был одним из основателей Нью-Йоркского Ботанического сада.

В январе 1900 года Анна Мюррей Вейл стала первым библиотекарем вновь созданного учреждения, она занимала эту должность до сентября 1907.

В этот период она написала более десятка научных статей. Её записи сохранились в коллекции рукописей в Нью-Йоркском Ботаническом саду, содержат эскизы некоторых растений.

В 1911 году она переехала во Францию. Во время Первой мировой войны она стала активным членом американского фонда французских раненых, а впоследствии становится его казначеем. Её письмо к председателю и основателю фонда, госпоже , было опубликовано в «Нью-Йорк Таймс».

Живя во Франции, она приобрела дом в Эриси. Здесь она продолжила свою работу библиотекарем.

Анна Мюррей Вейл умерла 18 декабря 1955 года и похоронена на городском кладбище в Эриси.

Научные труды 
 Vail, Anna Murray. A Study of the Genus Galactia in North America. Bull. of the Torrey Botanical Club. 22:500 — 511, 1895
 MacDougal, Daniel T, Vail, Anna M., Shull, George H. and Small, John K. Mutants and hybrids of the oenotheras. Carnegie Institution of Washington, Publication № 24. Papers of Station for Experimental Evolution at Cold Spring Harbor, New York. № 2., 1905
 Vail, Anna Murray. Onagra grandiflora (Ait.), a species to be included in the North American Flora. Torreya 5:9-10, 1905
 MacDougal, Daniel T, Vail, Anna M and Shull, George H. Mutations, variations and relationships of the oenotheras. Carnegie Institution of Washington Publication № 81. Papers of the Station for Experimental Evolution, № 9. Carnegie Institution of Washington, Washington, DC 1907
 Britton, NL and Vail, Anna Murray. An enumeration of the plants collected by M. E. Penard in Colorado during the summer of 1892. Contributions from the Herbarium of Columbia College; no. 75, New York: Columbia College, 1895
 Vail, Anna Murray. Jane Colden, an early New York botanist. Torreya 7:21-34. 28 °F 1907
 Vail, Anna Murray. The June flora of a Long Island swamp. Bull. Torr. Bot. Club, 22, p. 374—378
 Vail, Anna Murray. Studies in the Leguminosae. I, II, III. Reprinted from Bulletin Torrey Botanical Club, 23: 139—141, 30 Ap. 1896; 24: 14-18, 28 Jan. 1897; 26: 106—117, 18 Mar. 1899. New York: [Columbia University], 1899
 Vail, Anna Murray. Contributions to the botany of Virginia. Memoirs of the Torrey Botanical Club v. 2, no. 2, 1890.
 Vail, Anna Murray. A preliminary list of the species of the genus Meibomia, Heist., occurring in the United States and British America. Bulletin of the Torrey Botanical Club, vol. XIX, no. 4, Апреля, 1892.
 Vail, Anna Murray. A revision of the North American species of the genus Cracca. Bulletin of the Torrey Botanical Club, vol. XXII, no. 1, Jan. 1895
 Vail, Ann Murray. A study of the genus Psoralea in America. Bulletin of the Torrey Botanical Club, v. 21, no. 3, March 24, 1894.

Примечания

Ссылки 
 Портрет Анны Мюррей Вейл в Лувре, автор Herbert Denman
 Vail Collection Information at the New York Botanical Garden

Ботаники США
Авторы ботанических таксонов
Библиотечное дело
Выпускники Колумбийского университета